A 709-es busz a budapesti agglomerációhoz tartozó Százhalombatta helyi járata.

Megállói

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Régészeti Parkinduló végállomás
|
|-
|1||István király útja
|align=left|
|-
|2||Temető bejárat
|align=left|
|-
|3||Panoráma utca
|align=left|
|-
|4||Eperfa utca
|align=left|
|-
|5||DE-Zrt. főkapu
|align=left|
|-
|6||Halgazdaság
|align=left|
|-
|7||Csokonai utca
|align=left|
|-
|8||Hága László utca
|align=left|
|-
|9||Tél utca
|align=left|
|-
|10||Fogoly utca
|align=left|
|-
|11||Napsugár tér
|align=left|
|-
|12||Halászcsárda
|align=left|
|-
|13||Napsugár tér
|align=left|
|-
|14||Fogoly utca
|align=left|
|-
|15||Tél utca
|align=left|
|-
|16||Irinyi János utca
|align=left|
|-
|17||Kodály Zoltán sétány
|align=left|
|-
|18||Vasútállomásérkező végállomás
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Százhalombatta autóbuszvonalai